Charles Peccatte est un peintre né à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) le  et mort à Saint-Dié le .
 Charles Peccatte est un luthier né à Mirecourt (Vosges) en 1850.